Карсън може да се отнася за:

 Карсън (Айова), град в щата Айова, САЩ
 Карсън (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Карсън (Северна Дакота), град в щата Северна Дакота, САЩ

 Бен Карсън, американски хирург